Gillig ist der Familienname folgender Personen: 

 Jakob Gillig (1636–1688), niederländischer Maler 

Gillig steht für: 

 Gillig Corporation, ein US-amerikanischer Omnibushersteller